Diospyros ebenaster är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Anders Jahan Retzius. Diospyros ebenaster ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ebenaster